List má více významů:

 list – přídatný orgán rostlinného stonku, který slouží k fotosyntéze
 hrací karta – slangové označení pro jednu kartu, či označení hraní karet
 list papíru – označení pro jeden kus papíru o různém rozměru
 list (graf) – koncový vrchol stromu
 Listy (časopis) – společenský dvouměsíčník vycházející v Olomouci
 tence vylisovaný materiál
 list (informatika) – příkaz
 list (diplomatika)
 bezpečnostní list
 promulgační list
 dopis 
 notový zápis („hraní z listu“)
 Möbiův list
 část pádla
 List (město) – město v Německu
 List Jaromíra Soukupa – politické hnutí založené Jaromírem Soukupem

příjmení osob
 List (příjmení)
 Ferenc Liszt – maďarský klavírista a hudební skladatel

Externí odkazy